Cibingbin (Bojong), een plaats in Indonesië
Cibingbin (Cibingbin), een plaats in Indonesië